Болгары, может означать:
 Болгары — южнославянский народ.

Топоним

Белоруссия 
 Болгары — деревня в Пинском районе Брестской области.

Россия 
 Болгары — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Болгары — деревня в Мари-Турекском районе Марий Эл.
 Болгары — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Болгары — деревня в Оханском районе Пермского края.
 Болгары — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Болгары — село в составе городского поселения Болгар Спасского района Татарстана.

См. также 
 
 Булгары